Trossjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trossjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (36 ha)
Trossjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (36,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn